Dies ist eine Liste der Städte in Gabun.

Die mit Abstand größte Agglomeration in Gabun ist Libreville mit einer Einwohnerzahl von 895.689 (Stand 2013). Damit konzentriert sich fast die Hälfte der Bevölkerung des Landes in der Hauptstadtregion.

In der folgenden Tabelle sind die Städte über 5000 Einwohner, die Ergebnisse der Volkszählung (Zensus) vom 31. Juli 1993 und für den 1. September 2013 sowie die Provinz, zu der die Stadt gehört, aufgeführt. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die eigentliche Stadt ohne Vorortgürtel.

Siehe auch 
 Liste der größten Städte Afrikas
 Liste der Städtelisten nach Ländern

Weblinks 
 Direction Generale de la Statistique et des Etudes Economiques
 City Population – Historische Einwohnerzahlen der Städte in Gabun

 
Gabun